Dawidy peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Dawidy, village du powiat de Łosice, dans la voïvodie de Mazovie
 Dawidy, village du powiat de Pruszków, dans la voïvodie de Mazovie
 Dawidy, village de la voïvodie de Lublin
 Dawidy, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie